* Поляк, Александр Владимирович (1948—2003) — работник правоохранительных органов, городской голова города Запорожье в 2000—2003 годах.
 Поляк, Александр Исаакович (1934—2000) — иммунолог и аллерголог.
 Поляк, Александр Михайлович (1910—1972) — советский химик-технолог, инженер.